Haus Broel steht für:

 Haus Broel, früherer Name für das Bröhler Schloss bei Westhemmerde, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Haus Broel (Welver) in Borgeln bei Welver, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen, siehe Liste der Baudenkmäler in Welver